Прісяка () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Прісяка () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Прісяка.
 Прісяка () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кошешть.
 Прісяка () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горнет-Кріков.
 Прісяка () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Тирговіште.